Termenul „Hermann” se poate referi la:

 nume de familie sau prenume masculin
 Arminius
Nume care în germana veche poate însemna bărbat, luptător, onomastica este la 27 aprilie și 21 mai.

Variante 
 Armin(~ius), Armando, Ermanno, German (Герман), Harman, Herman

Personalități 
 Hermann Abendroth
 Hermann Abs
 Hermann Ebbinghaus
 Hermann Fabini
 Hermann Göring
 Hermann Gradl der Ältere
 Hermann Hesse
 Hermann von Helmholtz
 Hermann Helmer
 Hermann Kiese
 Hermann Klöß
 Hermann Lang
 Hermann Oberth
 Hermann Scherchen
 Hermann Staudinger
 Hermann Emil Fischer
 Hermann Amandus Schwarz
 Hermann Anschütz-Kaempfe
 Hermann Volz

Vezi și 
 Listă de zile onomastice
 Hermannstadt, denumirea germană a orașului Sibiu 
 Monumentul Hermann

Nume
Prenume masculine